Touch kan henvise til flere sider:

 Touch (album af Eurythmics) – et album af Eurythmics.
 Touch (Sarah McLachlan Album) – et album af Sarah McLachlan.
 Touch rugby – en variant af rugby.

Se også
 Berøringsfølsom skærm - kaldes også en touchskærm